Senhora do Porto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Senhora do Porto (ort), Minas Gerais, 
 Senhora do Porto (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar